Лётов — русская фамилия.

 Лётов, Александр Михайлович (1911-1974) — русский учёный в области автоматики и вопросов управления. Член-корр. РАН.

Примечания

См. также